Élysée est un nom propre associé à plusieurs lieux imaginaires ou réels dont :

Mythologie et imaginaire 
 L'Élysée ou les champs Élysées, dans la mythologie grecque, font partie des Enfers.
 Les Élysées sont un plan extérieur dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Toponymes

France

Paris 
 Le palais de l'Élysée, la résidence du président de la République française.
 L’Élysée désigne communément, par métonymie, la présidence de la République.
 L’Élysée Montmartre, une salle de spectacle parisienne.
 Élysées La Défense, une station de la ligne 1 du métro de Paris, esquissée dans les années 1970 et abandonnée depuis.

Lyon, France 
Théâtre de l'Élysée, un théâtre du  de Lyon, au 14, rue Basse-Combalot.

Suisse 
 Le musée de l'Élysée, un musée de Lausanne consacré à la photographie et situé dans la maison homonyme.
 La maison de l'Élysée, également appelée Petite-Élysée, un domaine du  situé dans la commune de Céligny, dans le canton de Genève.

Voir aussi .

Arts 
 Élysée République, une série de bande dessinée de Rémy Le Gall (scénario) et Frisco (dessin).

Autres
 Traité de l'Élysée, traité d'amitié franco-allemand signé en 1963 au palais de l'Élysée,
 Citroën Elysée, modèle de la marque automobile Citroën.

Voir aussi 

 
 L'Élysette, nom familier du siège du gouvernement wallon à Namur en Belgique.
 Élisyques, peuple antique occupant l'actuel Languedoc jusqu'au 
 Elyseum  musée consacré à l'énergie situé à Göteborg (Suède).
 Elysium film de science fiction.